Hapoel Tel Aviv F.C. (hebraisk: מועדון כדורגל הגועל תל אביב, Moadon Kaduregel Hapoel Tel Aviv) er en israelsk fodboldklub i Tel Aviv. Klubben spiller p.t. i den bedste israelske række Ligat ha'Al og spiller sine hjemmekampe på Bloomfield Stadium.

Pr. 2018 har klubben vundet 13 israelske mesterskaber og den israelske pokalturnering 16 gange. I 1967 blev Hapoel Tel-Aviv den første israelske klub, der vandt mesterholdsturneringen for Asien. Klubben har tidligere kvalificeret sig til gruppespillet i UEFA Champions League og har i internationale turneringer slået hold som Chelsea, Milan, Hamburg, Paris Saint-Germain, Benfica, Rangers, and Celtic.

Klubbens navn "Hapoel" kan oversættes med "Arbejderen" og kombineret med klubbens røde emblem med hammer og segl har klubben historisk haft status som arbejderklub med afsæt i marxisme og socialisme. Klubben var i ca. 70 år ejet af Histadrut, Israels nationale fagforbund.

Historie 
Hapoel Tel Aviv F.C. blev oprindeligt stiftet i 1923, men blev kort efter opløst. Klubben blev gendannet i 1925 og igen i 1926 for tredje gang. I 1927 blev klubben lagt sammen med Allenby F.C., hvilket etablerede klubben i den nuværende form.

Titler 
 Israelske mesterskaber (13): 1934 ... 2010
 israelske pokalturnering (13): 1928 ... 2010

Referencer 

Fodboldklubber i Israel